Ге́рнот Ю́ртин (; 9 октября 1955, Шайфлинг — 5 декабря 2006, Альтенмаркт-им-Понгау) — австрийский футболист, нападающий. Участник чемпионата мира 1982 года.

Клубная карьера 
Гернот Юртин присоединился к австрийскому клубу «Штурм» летом 1974 года при тренере Карле Шлехта и практически сразу закрепился в основном составе. Игрок выступал за клуб на протяжении тринадцати лет, став одной из его легенд. В сезоне 1980/81 Юртин стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив 19 мячей, пять из которых — в ворота «Винер Шпорт-Клуб» в матче 5 июня 1981 года («Штурм» победил со счётом 7:0). Являясь одним из лидеров атак команды, Юртин образовал в нападении эффективную связку с Божо Бакотой. К тому моменту, как игрок покинул клуб, он имел на счету 378 матчей и 117 голов. Гернот стал первым игроком в истории «Штурма», который забил 100 голов в чемпионате.

В 1987 году Юртин перешёл в «Капфенберг», отыграв за него один сезон, после чего завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Юртин выступал за сборную Австрии с 1979 по 1983 год, проведя в общей сложности 12 матчей и забив один гол. Он принимал участие в чемпионате мира 1982 года, сыграв в двух матчах — против Чили и Северной Ирландии.

Смерть 
5 декабря 2006 года Юртин скончался от рака в возрасте 51 года.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1981

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Капфенберг»
Игроки ФК «Штурм»
Умершие от рака